Назару́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Назарук, Вячеслав Михайлович (1941—2023) — советский и российский художник-мультипликатор и живописец.
 Назарук, Игорь Николаевич (род. 1949) — советский и российский композитор и пианист.
 Назарук, Осип Фаддеевич (1883—1940) — украинский общественный и политический деятель, писатель, журналист, публицист.